Gleason ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gleason (1921–2008), US-amerikanischer Mathematiker
 Ben Gleason (* 1998), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Edward Gleason (1869–194)4, US-amerikanischer Sportschütze
 Émilie Gleason (* 1992), belgische Comic-Künstlerin
 F. Keogh Gleason (1906–1982), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Frederic Grant Gleason (1848–1903), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und -kritiker
 Harold Gleason (1892–1980), US-amerikanischer Organist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler

 Jackie Gleason (1916–1987), US-amerikanischer Comedian, Schauspieler, Komponist, Dirigent
 James Gleason (1882–1959), US-amerikanischer Schauspieler, Dramatiker und Drehbuchautor
 Jean Berko Gleason (* 1931), US-amerikanische Psychologin
 Joanna Gleason (* 1950), kanadische Schauspielerin
 Kate Gleason (1865–1933), US-amerikanische Ingenieurin
 Kevin Gleason (* 1987), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Madeline Gleason (1903–1979), US-amerikanische Lyrikerin

 Paul Gleason (1939–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Quinn Gleason (* 1994), US-amerikanische Tennisspielerin
 Ralph J. Gleason (1917–1975), US-amerikanischer Jazz- und Rock-Journalist und -kritiker
 Russell Gleason (1907–1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Tim Gleason (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 William Henry Gleason (1829–1902), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gleason (Arkansas), im Faulkner County
 Gleason (Pennsylvania)
 Gleason (Tennessee), im Weakley County
 Gleason (Wisconsin), im Lincoln County
 Gleason (Wyoming)

Unternehmen und Marken:
 Gleason Corporation, US-amerikanischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Kansas City Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gleason

Siehe auch:

 Gleason-Score, Klassifikationsmethode für Prostatakarzinome
 Gleason-Verzahnung, Zahnform eines Zahnrades, die den Teil eines Kreisbogens beschreiben und bei der die Zähne von außen nach innen schmaler werden
 Gleason Award der American Botanical Society
 Satz von Gleason-Kahane-Żelazko
 Gleeson